|-
|(92001)||1999 VA145|| align=right|14,5|| align=right|3,027|| align=right|0,086|| align=right|8,46|| align=right|5,265||MBA||13. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(92002)||1999 VX147|| align=right|15,2|| align=right|3,016|| align=right|0,023|| align=right|3,24|| align=right|5,238||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92003)||1999 VG149|| align=right|14,4|| align=right|3,113|| align=right|0,075|| align=right|10,35|| align=right|5,491||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92004)||1999 VG151|| align=right|14,9|| align=right|3,136|| align=right|0,098|| align=right|1,42|| align=right|5,552||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92005)||1999 VH155|| align=right|14,1|| align=right|3,134|| align=right|0,131|| align=right|20,40|| align=right|5,549||MBA||14. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92006)||1999 VR155|| align=right|15,4|| align=right|3,164|| align=right|0,146|| align=right|1,18|| align=right|5,628||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92007)||1999 VS155|| align=right|15,7|| align=right|3,260|| align=right|0,082|| align=right|0,87|| align=right|5,884||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92008)||1999 VP156|| align=right|15,6|| align=right|3,093|| align=right|0,115|| align=right|0,85|| align=right|5,439||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92009)||1999 VM157|| align=right|14,7|| align=right|2,761|| align=right|0,173|| align=right|9,24|| align=right|4,587||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92010)||1999 VB159|| align=right|14,9|| align=right|2,937|| align=right|0,021|| align=right|12,48|| align=right|5,034||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92011)||1999 VJ159|| align=right|13,9|| align=right|3,072|| align=right|0,110|| align=right|13,63|| align=right|5,384||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92012)||1999 VT159|| align=right|14,0|| align=right|3,131|| align=right|0,233|| align=right|10,78|| align=right|5,540||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92013)||1999 VV159|| align=right|14,0|| align=right|3,065|| align=right|0,034|| align=right|16,78|| align=right|5,365||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92014)||1999 VZ159|| align=right|14,5|| align=right|2,987|| align=right|0,145|| align=right|11,88|| align=right|5,161||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92015)||1999 VK160|| align=right|14,1|| align=right|3,000|| align=right|0,056|| align=right|9,40|| align=right|5,197||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92016)||1999 VR160|| align=right|13,8|| align=right|2,999|| align=right|0,088|| align=right|8,24|| align=right|5,193||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92017)||1999 VV160|| align=right|14,4|| align=right|3,119|| align=right|0,109|| align=right|5,22|| align=right|5,507||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92018)||1999 VW162|| align=right|13,5|| align=right|3,122|| align=right|0,080|| align=right|13,25|| align=right|5,515||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92019)||1999 VH163|| align=right|14,6|| align=right|2,950|| align=right|0,076|| align=right|0,96|| align=right|5,066||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92020)||1999 VE164|| align=right|14,4|| align=right|3,049|| align=right|0,096|| align=right|1,75|| align=right|5,323||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92021)||1999 VJ164|| align=right|14,4|| align=right|2,984|| align=right|0,142|| align=right|10,23|| align=right|5,154||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92022)||1999 VU165|| align=right|14,5|| align=right|3,088|| align=right|0,066|| align=right|10,10|| align=right|5,426||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92023)||1999 VM167|| align=right|15,4|| align=right|3,073|| align=right|0,148|| align=right|7,52|| align=right|5,386||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92024)||1999 VK169|| align=right|14,5|| align=right|3,176|| align=right|0,124|| align=right|4,22|| align=right|5,659||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92025)||1999 VY171|| align=right|13,4|| align=right|3,157|| align=right|0,234|| align=right|18,41|| align=right|5,609||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92026)||1999 VW176|| align=right|14,0|| align=right|3,202|| align=right|0,109|| align=right|16,89|| align=right|5,729||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92027)||1999 VH177|| align=right|14,2|| align=right|3,136|| align=right|0,117|| align=right|18,06|| align=right|5,553||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92028)||1999 VM177|| align=right|14,6|| align=right|3,158|| align=right|0,294|| align=right|13,96|| align=right|5,612||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92029)||1999 VV177|| align=right|13,9|| align=right|3,129|| align=right|0,137|| align=right|6,39|| align=right|5,534||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92030)||1999 VX177|| align=right|14,9|| align=right|3,015|| align=right|0,126|| align=right|10,77|| align=right|5,235||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92031)||1999 VB178|| align=right|15,1|| align=right|3,032|| align=right|0,223|| align=right|12,36|| align=right|5,280||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92032)||1999 VE178|| align=right|13,9|| align=right|3,034|| align=right|0,026|| align=right|10,36|| align=right|5,284||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92033)||1999 VG179|| align=right|14,4|| align=right|3,054|| align=right|0,123|| align=right|12,96|| align=right|5,338||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92034)||1999 VP179|| align=right|14,6|| align=right|3,177|| align=right|0,099|| align=right|16,14|| align=right|5,661||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92035)||1999 VD180|| align=right|16,3|| align=right|2,982|| align=right|0,240|| align=right|10,91|| align=right|5,149||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92036)||1999 VZ180|| align=right|16,0|| align=right|1,917|| align=right|0,083|| align=right|21,84|| align=right|2,653||MBA||7. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92037)||1999 VV185|| align=right|15,4|| align=right|3,068|| align=right|0,215|| align=right|2,04|| align=right|5,374||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92038)||1999 VK186|| align=right|14,9|| align=right|3,083|| align=right|0,169|| align=right|8,99|| align=right|5,414||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92039)||1999 VJ187|| align=right|14,0|| align=right|3,116|| align=right|0,048|| align=right|15,36|| align=right|5,499||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92040)||1999 VQ192|| align=right|14,2|| align=right|3,165|| align=right|0,070|| align=right|11,12|| align=right|5,631||MBA||1. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92041)||1999 VV194|| align=right|14,6|| align=right|2,934|| align=right|0,091|| align=right|3,24|| align=right|5,025||MBA||2. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(92042)||1999 VB195|| align=right|15,1|| align=right|3,068|| align=right|0,106|| align=right|10,68|| align=right|5,373||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(92043)||1999 VJ196|| align=right|14,3|| align=right|3,120|| align=right|0,143|| align=right|21,12|| align=right|5,510||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(92044)||1999 VL196|| align=right|15,6|| align=right|2,950|| align=right|0,114|| align=right|3,26|| align=right|5,066||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(92045)||1999 VO199|| align=right|14,8|| align=right|3,097|| align=right|0,192|| align=right|17,61|| align=right|5,451||MBA||2. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(92046)||1999 VG200|| align=right|14,2|| align=right|3,155|| align=right|0,199|| align=right|16,70|| align=right|5,602||MBA||5. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(92047)||1999 VR200|| align=right|14,4|| align=right|2,971|| align=right|0,041|| align=right|9,47|| align=right|5,119||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92048)||1999 VW202|| align=right|14,1|| align=right|2,697|| align=right|0,159|| align=right|14,74|| align=right|4,429||MBA||6. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(92049)||1999 VN203|| align=right|14,0|| align=right|3,070|| align=right|0,120|| align=right|10,32|| align=right|5,377||MBA||8. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92050)||1999 VQ205|| align=right|14,2|| align=right|2,974|| align=right|0,050|| align=right|9,50|| align=right|5,127||MBA||11. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(92051)||1999 VM206|| align=right|14,2|| align=right|3,044|| align=right|0,139|| align=right|6,76|| align=right|5,310||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(92052)||1999 VU206|| align=right|14,3|| align=right|2,786|| align=right|0,146|| align=right|9,46|| align=right|4,649||MBA||10. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92053)||1999 VJ210|| align=right|14,7|| align=right|3,082|| align=right|0,186|| align=right|8,40|| align=right|5,410||MBA||12. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92054)||1999 VL210|| align=right|14,0|| align=right|3,025|| align=right|0,076|| align=right|11,88|| align=right|5,260||MBA||12. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92055)||1999 VJ213|| align=right|14,1|| align=right|3,113|| align=right|0,171|| align=right|10,64|| align=right|5,493||MBA||12. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92056)||1999 VM213|| align=right|13,5|| align=right|3,113|| align=right|0,203|| align=right|10,85|| align=right|5,491||MBA||13. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92057)||1999 VS215|| align=right|14,4|| align=right|3,074|| align=right|0,027|| align=right|7,81|| align=right|5,389||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92058)||1999 VW216|| align=right|14,3|| align=right|3,025|| align=right|0,045|| align=right|10,11|| align=right|5,261||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(92059)||1999 VW223|| align=right|14,2|| align=right|3,197|| align=right|0,124|| align=right|10,97|| align=right|5,714||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92060)||1999 WY6|| align=right|13,8|| align=right|3,145|| align=right|0,128|| align=right|12,13|| align=right|5,577||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(92061)||1999 WA8|| align=right|14,0|| align=right|3,140|| align=right|0,134|| align=right|8,85|| align=right|5,564||MBA||29. november 1999||Olathe||L. Robinson
|-
|(92062)||1999 WJ10|| align=right|15,2|| align=right|2,956|| align=right|0,092|| align=right|10,19|| align=right|5,081||MBA||28. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92063)||1999 WY10|| align=right|13,5|| align=right|3,185|| align=right|0,034|| align=right|13,52|| align=right|5,684||MBA||29. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92064)||1999 WA13|| align=right|14,0|| align=right|2,880|| align=right|0,108|| align=right|12,94|| align=right|4,887||MBA||26. november 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(92065)||1999 WC13|| align=right|14,4|| align=right|3,066|| align=right|0,048|| align=right|13,19|| align=right|5,368||MBA||28. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92066)||1999 WA14|| align=right|13,8|| align=right|3,034|| align=right|0,069|| align=right|11,57|| align=right|5,284||MBA||28. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92067)||1999 WP14|| align=right|14,6|| align=right|3,127|| align=right|0,070|| align=right|13,61|| align=right|5,528||MBA||28. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92068)||1999 WT14|| align=right|14,5|| align=right|3,143|| align=right|0,208|| align=right|13,52|| align=right|5,570||MBA||28. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92069)||1999 WV15|| align=right|15,2|| align=right|3,124|| align=right|0,138|| align=right|2,72|| align=right|5,521||MBA||29. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92070)||1999 WC18|| align=right|15,0|| align=right|3,182|| align=right|0,026|| align=right|13,68|| align=right|5,674||MBA||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92071)||1999 WJ18|| align=right|13,9|| align=right|3,098|| align=right|0,171|| align=right|16,77|| align=right|5,451||MBA||29. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(92072)||1999 WO20|| align=right|13,8|| align=right|3,214|| align=right|0,126|| align=right|6,22|| align=right|5,760||MBA||16. november 1999||Modra||Modra
|-
|(92073)||1999 XA3|| align=right|15,8|| align=right|3,022|| align=right|0,279|| align=right|3,65|| align=right|5,253||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92074)||1999 XR3|| align=right|13,5|| align=right|2,984|| align=right|0,075|| align=right|10,57|| align=right|5,155||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92075)||1999 XS4|| align=right|14,8|| align=right|3,195|| align=right|0,130|| align=right|4,96|| align=right|5,711||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92076)||1999 XZ6|| align=right|15,1|| align=right|3,001|| align=right|0,092|| align=right|2,86|| align=right|5,199||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92077)||1999 XB7|| align=right|14,8|| align=right|3,151|| align=right|0,113|| align=right|5,28|| align=right|5,592||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92078)||1999 XF10|| align=right|14,7|| align=right|3,038|| align=right|0,129|| align=right|9,18|| align=right|5,296||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92079)||1999 XN10|| align=right|13,7|| align=right|3,168|| align=right|0,059|| align=right|8,36|| align=right|5,637||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92080)||1999 XX13|| align=right|14,4|| align=right|3,133|| align=right|0,140|| align=right|16,23|| align=right|5,545||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92081)||1999 XV17|| align=right|13,5|| align=right|2,847|| align=right|0,127|| align=right|15,18|| align=right|4,803||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92082)||1999 XE18|| align=right|13,3|| align=right|3,066|| align=right|0,094|| align=right|9,87|| align=right|5,368||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92083)||1999 XD20|| align=right|14,2|| align=right|3,081|| align=right|0,116|| align=right|13,70|| align=right|5,407||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92084)||1999 XD21|| align=right|14,1|| align=right|3,114|| align=right|0,148|| align=right|8,55|| align=right|5,495||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92085)||1999 XH21|| align=right|14,4|| align=right|3,030|| align=right|0,102|| align=right|3,14|| align=right|5,272||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92086)||1999 XG23|| align=right|13,9|| align=right|2,752|| align=right|0,174|| align=right|9,68|| align=right|4,565||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92087)||1999 XL23|| align=right|14,1|| align=right|3,097|| align=right|0,106|| align=right|11,07|| align=right|5,450||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92088)||1999 XW23|| align=right|13,7|| align=right|3,066|| align=right|0,102|| align=right|8,98|| align=right|5,367||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92089)||1999 XJ24|| align=right|14,2|| align=right|3,128|| align=right|0,094|| align=right|22,61|| align=right|5,532||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92090)||1999 XZ26|| align=right|14,1|| align=right|3,185|| align=right|0,185|| align=right|2,67|| align=right|5,683||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92091)||1999 XL28|| align=right|14,4|| align=right|3,062|| align=right|0,019|| align=right|11,40|| align=right|5,357||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92092)||1999 XM28|| align=right|14,6|| align=right|3,096|| align=right|0,123|| align=right|9,90|| align=right|5,445||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92093)||1999 XD29|| align=right|13,0|| align=right|3,052|| align=right|0,060|| align=right|12,82|| align=right|5,331||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92094)||1999 XN29|| align=right|13,2|| align=right|3,235|| align=right|0,046|| align=right|23,67|| align=right|5,818||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92095)||1999 XP30|| align=right|14,1|| align=right|3,131|| align=right|0,094|| align=right|11,72|| align=right|5,539||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92096)||1999 XJ33|| align=right|14,5|| align=right|3,036|| align=right|0,376|| align=right|2,87|| align=right|5,289||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92097)||1999 XX37|| align=right|14,4|| align=right|3,253|| align=right|0,096|| align=right|1,12|| align=right|5,867||MBA||3. december 1999||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(92098)||1999 XS40|| align=right|14,5|| align=right|3,023|| align=right|0,106|| align=right|11,42|| align=right|5,256||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92099)||1999 XJ41|| align=right|14,3|| align=right|3,024|| align=right|0,089|| align=right|9,47|| align=right|5,257||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92100)||1999 XR43|| align=right|14,9|| align=right|3,086|| align=right|0,143|| align=right|5,10|| align=right|5,421||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92101)||1999 XY46|| align=right|14,0|| align=right|3,230|| align=right|0,166|| align=right|3,40|| align=right|5,805||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92102)||1999 XO47|| align=right|14,2|| align=right|3,138|| align=right|0,049|| align=right|11,54|| align=right|5,559||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92103)||1999 XX49|| align=right|14,7|| align=right|3,093|| align=right|0,196|| align=right|0,94|| align=right|5,439||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92104)||1999 XA53|| align=right|15,3|| align=right|3,094|| align=right|0,139|| align=right|0,23|| align=right|5,440||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92105)||1999 XB54|| align=right|14,9|| align=right|3,093|| align=right|0,171|| align=right|2,37|| align=right|5,438||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92106)||1999 XH55|| align=right|13,3|| align=right|3,123|| align=right|0,063|| align=right|23,48|| align=right|5,517||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92107)||1999 XH56|| align=right|14,5|| align=right|3,072|| align=right|0,233|| align=right|16,05|| align=right|5,383||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92108)||1999 XO56|| align=right|15,0|| align=right|3,047|| align=right|0,243|| align=right|4,49|| align=right|5,318||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92109)||1999 XV57|| align=right|14,5|| align=right|3,214|| align=right|0,149|| align=right|5,49|| align=right|5,762||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92110)||1999 XM62|| align=right|15,3|| align=right|3,133|| align=right|0,155|| align=right|0,27|| align=right|5,546||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92111)||1999 XU64|| align=right|14,8|| align=right|3,137|| align=right|0,170|| align=right|2,32|| align=right|5,555||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92112)||1999 XY69|| align=right|14,5|| align=right|3,209|| align=right|0,117|| align=right|2,47|| align=right|5,748||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92113)||1999 XE73|| align=right|14,9|| align=right|3,140|| align=right|0,129|| align=right|2,06|| align=right|5,564||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92114)||1999 XP73|| align=right|14,2|| align=right|3,161|| align=right|0,132|| align=right|0,55|| align=right|5,619||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92115)||1999 XD74|| align=right|14,5|| align=right|3,167|| align=right|0,168|| align=right|2,66|| align=right|5,634||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92116)||1999 XU75|| align=right|13,8|| align=right|3,145|| align=right|0,215|| align=right|11,93|| align=right|5,576||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92117)||1999 XD78|| align=right|14,0|| align=right|3,214|| align=right|0,177|| align=right|1,06|| align=right|5,761||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92118)||1999 XK81|| align=right|14,5|| align=right|3,435|| align=right|0,105|| align=right|6,91|| align=right|6,365||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92119)||1999 XW81|| align=right|13,8|| align=right|3,197|| align=right|0,144|| align=right|4,94|| align=right|5,716||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92120)||1999 XV84|| align=right|14,4|| align=right|3,173|| align=right|0,216|| align=right|2,07|| align=right|5,652||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92121)||1999 XN87|| align=right|13,6|| align=right|3,054|| align=right|0,171|| align=right|18,49|| align=right|5,336||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92122)||1999 XT96|| align=right|13,0|| align=right|3,197|| align=right|0,232|| align=right|19,39|| align=right|5,716||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92123)||1999 XR97|| align=right|14,9|| align=right|3,236|| align=right|0,125|| align=right|1,69|| align=right|5,819||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92124)||1999 XE104|| align=right|14,7|| align=right|3,205|| align=right|0,176|| align=right|2,00|| align=right|5,737||MBA||7. december 1999||Campo Catino||Campo Catino
|-
|(92125)||1999 XP105|| align=right|14,5|| align=right|3,132|| align=right|0,173|| align=right|5,54|| align=right|5,542||MBA||10. december 1999||Oohira||N. Kawasato
|-
|(92126)||1999 XX106|| align=right|13,9|| align=right|3,145|| align=right|0,155|| align=right|14,38|| align=right|5,576||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92127)||1999 XE107|| align=right|14,0|| align=right|3,163|| align=right|0,032|| align=right|12,85|| align=right|5,624||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92128)||1999 XL107|| align=right|13,9|| align=right|3,103|| align=right|0,264|| align=right|17,27|| align=right|5,467||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92129)||1999 XP107|| align=right|14,3|| align=right|3,181|| align=right|0,127|| align=right|3,80|| align=right|5,672||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92130)||1999 XQ107|| align=right|13,6|| align=right|2,975|| align=right|0,090|| align=right|10,06|| align=right|5,129||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92131)||1999 XT107|| align=right|14,7|| align=right|3,159|| align=right|0,094|| align=right|8,12|| align=right|5,614||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92132)||1999 XK109|| align=right|13,9|| align=right|3,069|| align=right|0,032|| align=right|10,51|| align=right|5,376||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92133)||1999 XL109|| align=right|13,8|| align=right|3,088|| align=right|0,241|| align=right|9,45|| align=right|5,426||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92134)||1999 XX111|| align=right|13,9|| align=right|3,126|| align=right|0,243|| align=right|16,91|| align=right|5,525||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92135)||1999 XR112|| align=right|13,5|| align=right|3,035|| align=right|0,163|| align=right|17,38|| align=right|5,287||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92136)||1999 XT112|| align=right|13,5|| align=right|2,912|| align=right|0,187|| align=right|19,45|| align=right|4,968||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92137)||1999 XA113|| align=right|14,2|| align=right|3,182|| align=right|0,128|| align=right|14,65|| align=right|5,675||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92138)||1999 XK113|| align=right|14,2|| align=right|2,971|| align=right|0,142|| align=right|12,87|| align=right|5,120||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92139)||1999 XF114|| align=right|14,9|| align=right|3,079|| align=right|0,192|| align=right|12,92|| align=right|5,402||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92140)||1999 XR114|| align=right|13,9|| align=right|3,137|| align=right|0,157|| align=right|10,66|| align=right|5,555||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92141)||1999 XQ115|| align=right|14,5|| align=right|2,962|| align=right|0,072|| align=right|7,97|| align=right|5,097||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92142)||1999 XG116|| align=right|14,4|| align=right|2,965|| align=right|0,116|| align=right|11,13|| align=right|5,105||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92143)||1999 XN116|| align=right|13,9|| align=right|3,039|| align=right|0,034|| align=right|12,59|| align=right|5,296||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92144)||1999 XS117|| align=right|14,3|| align=right|3,193|| align=right|0,143|| align=right|4,96|| align=right|5,704||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92145)||1999 XE121|| align=right|14,2|| align=right|3,204|| align=right|0,014|| align=right|11,05|| align=right|5,733||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92146)||1999 XF122|| align=right|15,1|| align=right|2,971|| align=right|0,223|| align=right|12,81|| align=right|5,121||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92147)||1999 XH122|| align=right|14,1|| align=right|2,995|| align=right|0,094|| align=right|10,46|| align=right|5,183||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92148)||1999 XU123|| align=right|14,6|| align=right|3,013|| align=right|0,035|| align=right|9,71|| align=right|5,229||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92149)||1999 XN124|| align=right|14,1|| align=right|3,104|| align=right|0,071|| align=right|8,18|| align=right|5,467||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92150)||1999 XQ124|| align=right|14,8|| align=right|3,172|| align=right|0,127|| align=right|10,44|| align=right|5,648||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92151)||1999 XF130|| align=right|13,9|| align=right|2,993|| align=right|0,125|| align=right|10,50|| align=right|5,176||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92152)||1999 XB132|| align=right|14,2|| align=right|3,227|| align=right|0,113|| align=right|6,37|| align=right|5,795||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92153)||1999 XM133|| align=right|14,0|| align=right|3,124|| align=right|0,197|| align=right|16,25|| align=right|5,521||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92154)||1999 XD136|| align=right|16,6|| align=right|1,936|| align=right|0,093|| align=right|23,52|| align=right|2,694||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92155)||1999 XU137|| align=right|14,4|| align=right|3,230|| align=right|0,039|| align=right|13,88|| align=right|5,804||MBA||11. december 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(92156)||1999 XS139|| align=right|16,5|| align=right|3,094|| align=right|0,185|| align=right|0,45|| align=right|5,441||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92157)||1999 XC141|| align=right|14,5|| align=right|2,862|| align=right|0,086|| align=right|1,18|| align=right|4,841||MBA||3. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92158)||1999 XW141|| align=right|15,1|| align=right|1,841|| align=right|0,145|| align=right|38,31|| align=right|2,497||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92159)||1999 XB142|| align=right|16,3|| align=right|1,925|| align=right|0,098|| align=right|17,08|| align=right|2,671||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92160)||1999 XO144|| align=right|14,2|| align=right|3,184|| align=right|0,082|| align=right|13,63|| align=right|5,680||MBA||15. december 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(92161)||1999 XV144|| align=right|14,4|| align=right|3,169|| align=right|0,065|| align=right|10,25|| align=right|5,640||MBA||6. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92162)||1999 XG151|| align=right|13,3|| align=right|2,960|| align=right|0,124|| align=right|11,18|| align=right|5,091||MBA||9. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92163)||1999 XD153|| align=right|15,8|| align=right|3,069|| align=right|0,131|| align=right|7,67|| align=right|5,376||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92164)||1999 XK153|| align=right|13,8|| align=right|3,083|| align=right|0,069|| align=right|11,02|| align=right|5,413||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92165)||1999 XW160|| align=right|14,2|| align=right|3,192|| align=right|0,163|| align=right|4,52|| align=right|5,701||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92166)||1999 XK162|| align=right|15,5|| align=right|1,944|| align=right|0,054|| align=right|18,39|| align=right|2,709||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92167)||1999 XG166|| align=right|13,5|| align=right|2,977|| align=right|0,088|| align=right|10,46|| align=right|5,135||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92168)||1999 XV168|| align=right|13,7|| align=right|3,195|| align=right|0,155|| align=right|6,80|| align=right|5,710||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92169)||1999 XN181|| align=right|13,1|| align=right|3,230|| align=right|0,043|| align=right|20,87|| align=right|5,805||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92170)||1999 XU183|| align=right|13,8|| align=right|3,068|| align=right|0,290|| align=right|8,93|| align=right|5,374||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92171)||1999 XC184|| align=right|14,2|| align=right|2,991|| align=right|0,208|| align=right|8,26|| align=right|5,172||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92172)||1999 XJ185|| align=right|13,9|| align=right|3,217|| align=right|0,115|| align=right|16,91|| align=right|5,770||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92173)||1999 XM185|| align=right|15,1|| align=right|3,091|| align=right|0,097|| align=right|17,22|| align=right|5,435||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92174)||1999 XZ189|| align=right|14,0|| align=right|3,062|| align=right|0,267|| align=right|21,16|| align=right|5,358||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92175)||1999 XP191|| align=right|13,1|| align=right|3,185|| align=right|0,151|| align=right|26,25|| align=right|5,684||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92176)||1999 XG194|| align=right|13,9|| align=right|3,129|| align=right|0,168|| align=right|8,02|| align=right|5,534||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92177)||1999 XC196|| align=right|14,7|| align=right|3,072|| align=right|0,158|| align=right|8,42|| align=right|5,383||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92178)||1999 XQ196|| align=right|15,1|| align=right|3,076|| align=right|0,109|| align=right|8,43|| align=right|5,394||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92179)||1999 XC200|| align=right|13,5|| align=right|3,223|| align=right|0,052|| align=right|20,37|| align=right|5,784||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92180)||1999 XO200|| align=right|13,9|| align=right|3,072|| align=right|0,045|| align=right|8,78|| align=right|5,383||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92181)||1999 XU202|| align=right|13,9|| align=right|3,222|| align=right|0,194|| align=right|11,96|| align=right|5,784||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92182)||1999 XG203|| align=right|13,4|| align=right|3,194|| align=right|0,153|| align=right|16,48|| align=right|5,708||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92183)||1999 XE204|| align=right|14,0|| align=right|3,075|| align=right|0,268|| align=right|7,52|| align=right|5,391||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92184)||1999 XK204|| align=right|13,3|| align=right|3,356|| align=right|0,100|| align=right|10,39|| align=right|6,148||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92185)||1999 XM204|| align=right|13,9|| align=right|3,134|| align=right|0,223|| align=right|11,49|| align=right|5,547||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92186)||1999 XP209|| align=right|14,2|| align=right|3,060|| align=right|0,126|| align=right|11,47|| align=right|5,351||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92187)||1999 XB212|| align=right|14,0|| align=right|3,213|| align=right|0,096|| align=right|11,31|| align=right|5,757||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92188)||1999 XC213|| align=right|14,6|| align=right|3,206|| align=right|0,164|| align=right|5,86|| align=right|5,741||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92189)||1999 XM214|| align=right|15,4|| align=right|3,127|| align=right|0,206|| align=right|2,73|| align=right|5,530||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92190)||1999 XY215|| align=right|14,6|| align=right|3,169|| align=right|0,106|| align=right|7,36|| align=right|5,641||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92191)||1999 XO222|| align=right|13,9|| align=right|3,183|| align=right|0,160|| align=right|4,30|| align=right|5,677||MBA||15. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92192)||1999 XY227|| align=right|13,7|| align=right|3,195|| align=right|0,204|| align=right|6,40|| align=right|5,711||MBA||15. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92193)||1999 XG230|| align=right|13,8|| align=right|3,070|| align=right|0,116|| align=right|8,97|| align=right|5,380||MBA||7. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92194)||1999 XK230|| align=right|13,0|| align=right|3,037|| align=right|0,093|| align=right|10,89|| align=right|5,292||MBA||7. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92195)||1999 XP230|| align=right|14,4|| align=right|3,156|| align=right|0,152|| align=right|5,37|| align=right|5,605||MBA||7. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92196)||1999 XX233|| align=right|14,8|| align=right|3,173|| align=right|0,140|| align=right|6,49|| align=right|5,651||MBA||4. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92197)||1999 XA234|| align=right|14,1|| align=right|3,086|| align=right|0,082|| align=right|15,64|| align=right|5,419||MBA||4. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92198)||1999 XH239|| align=right|14,2|| align=right|3,041|| align=right|0,099|| align=right|12,58|| align=right|5,303||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92199)||1999 XE240|| align=right|14,4|| align=right|3,043|| align=right|0,119|| align=right|8,57|| align=right|5,309||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92200)||1999 XK241|| align=right|13,0|| align=right|3,106|| align=right|0,161|| align=right|20,14|| align=right|5,474||MBA||12. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(92201)||1999 XU242|| align=right|13,8|| align=right|3,117|| align=right|0,300|| align=right|13,56|| align=right|5,502||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92202)||1999 XU247|| align=right|14,1|| align=right|3,087|| align=right|0,116|| align=right|10,94|| align=right|5,424||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92203)||1999 XT251|| align=right|16,0|| align=right|3,162|| align=right|0,081|| align=right|2,65|| align=right|5,623||MBA||9. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92204)||1999 XZ251|| align=right|16,2|| align=right|3,116|| align=right|0,105|| align=right|2,31|| align=right|5,499||MBA||9. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92205)||1999 YP|| align=right|16,0|| align=right|1,914|| align=right|0,073|| align=right|23,78|| align=right|2,648||MBA||16. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92206)||1999 YJ6|| align=right|16,0|| align=right|1,897|| align=right|0,096|| align=right|18,59|| align=right|2,613||MBA||30. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92207)||1999 YU6|| align=right|15,6|| align=right|1,919|| align=right|0,059|| align=right|18,70|| align=right|2,659||MBA||30. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92208)||1999 YO17|| align=right|14,8|| align=right|3,108|| align=right|0,168|| align=right|6,39|| align=right|5,479||MBA||31. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92209)||1999 YS17|| align=right|13,1|| align=right|3,056|| align=right|0,120|| align=right|10,98|| align=right|5,341||MBA||26. december 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(92210)||2000 AH2|| align=right|12,5|| align=right|3,206|| align=right|0,104|| align=right|18,96|| align=right|5,739||MBA||3. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(92211)||2000 AO3|| align=right|13,7|| align=right|3,169|| align=right|0,155|| align=right|18,16|| align=right|5,641||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92212)||2000 AQ5|| align=right|14,0|| align=right|3,155|| align=right|0,159|| align=right|5,93|| align=right|5,603||MBA||2. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92213)||2000 AQ6|| align=right|14,8|| align=right|3,097|| align=right|0,155|| align=right|5,38|| align=right|5,450||MBA||5. januar 2000||Kleť||Klet
|-
|(92214)||2000 AX6|| align=right|14,2|| align=right|3,208|| align=right|0,156|| align=right|4,59|| align=right|5,746||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92215)||2000 AM10|| align=right|14,0|| align=right|3,131|| align=right|0,245|| align=right|15,66|| align=right|5,539||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92216)||2000 AX10|| align=right|14,0|| align=right|2,966|| align=right|0,094|| align=right|9,86|| align=right|5,107||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92217)||2000 AD12|| align=right|15,1|| align=right|3,006|| align=right|0,141|| align=right|10,34|| align=right|5,211||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92218)||2000 AT20|| align=right|14,7|| align=right|3,126|| align=right|0,155|| align=right|0,98|| align=right|5,525||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92219)||2000 AA26|| align=right|14,9|| align=right|3,166|| align=right|0,205|| align=right|0,66|| align=right|5,633||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92220)||2000 AH43|| align=right|15,8|| align=right|1,969|| align=right|0,068|| align=right|17,29|| align=right|2,763||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92221)||2000 AJ44|| align=right|14,9|| align=right|3,143|| align=right|0,211|| align=right|1,42|| align=right|5,571||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92222)||2000 AP48|| align=right|16,4|| align=right|1,980|| align=right|0,058|| align=right|17,42|| align=right|2,786||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92223)||2000 AN82|| align=right|14,8|| align=right|3,164|| align=right|0,137|| align=right|0,68|| align=right|5,627||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92224)||2000 AR87|| align=right|14,4|| align=right|3,217|| align=right|0,137|| align=right|4,01|| align=right|5,770||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92225)||2000 AX87|| align=right|13,9|| align=right|3,117|| align=right|0,255|| align=right|14,40|| align=right|5,501||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92226)||2000 AZ92|| align=right|15,9|| align=right|1,910|| align=right|0,123|| align=right|18,93|| align=right|2,639||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92227)||2000 AU95|| align=right|15,7|| align=right|1,972|| align=right|0,077|| align=right|17,28|| align=right|2,769||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92228)||2000 AT98|| align=right|14,5|| align=right|3,070|| align=right|0,235|| align=right|9,73|| align=right|5,378||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92229)||2000 AM99|| align=right|14,8|| align=right|2,890|| align=right|0,185|| align=right|3,81|| align=right|4,911||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92230)||2000 AD100|| align=right|13,4|| align=right|3,095|| align=right|0,127|| align=right|14,78|| align=right|5,443||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92231)||2000 AT101|| align=right|14,7|| align=right|3,002|| align=right|0,185|| align=right|7,06|| align=right|5,200||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92232)||2000 AS102|| align=right|14,1|| align=right|2,989|| align=right|0,168|| align=right|14,07|| align=right|5,167||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92233)||2000 AU102|| align=right|13,0|| align=right|3,132|| align=right|0,128|| align=right|10,49|| align=right|5,542||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92234)||2000 AV103|| align=right|13,3|| align=right|3,065|| align=right|0,188|| align=right|14,99|| align=right|5,364||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92235)||2000 AK104|| align=right|15,0|| align=right|3,108|| align=right|0,146|| align=right|5,87|| align=right|5,479||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92236)||2000 AM112|| align=right|14,3|| align=right|3,186|| align=right|0,171|| align=right|3,68|| align=right|5,685||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92237)||2000 AO120|| align=right|14,4|| align=right|3,211|| align=right|0,127|| align=right|4,65|| align=right|5,752||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92238)||2000 AM131|| align=right|14,4|| align=right|3,000|| align=right|0,101|| align=right|8,84|| align=right|5,195||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92239)||2000 AA139|| align=right|13,5|| align=right|3,048|| align=right|0,102|| align=right|12,56|| align=right|5,319||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92240)||2000 AM146|| align=right|16,4|| align=right|1,963|| align=right|0,054|| align=right|24,27|| align=right|2,749||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92241)||2000 AK148|| align=right|14,7|| align=right|2,813|| align=right|0,184|| align=right|7,86|| align=right|4,717||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92242)||2000 AO148|| align=right|13,7|| align=right|2,849|| align=right|0,144|| align=right|14,38|| align=right|4,808||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92243)||2000 AP148|| align=right|13,6|| align=right|3,190|| align=right|0,191|| align=right|15,47|| align=right|5,697||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92244)||2000 AR148|| align=right|13,9|| align=right|3,145|| align=right|0,144|| align=right|18,05|| align=right|5,576||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92245)||2000 AY149|| align=right|12,9|| align=right|3,116|| align=right|0,249|| align=right|16,74|| align=right|5,499||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92246)||2000 AQ153|| align=right|13,9|| align=right|3,097|| align=right|0,159|| align=right|8,64|| align=right|5,450||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92247)||2000 AY153|| align=right|14,1|| align=right|3,155|| align=right|0,075|| align=right|12,59|| align=right|5,604||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92248)||2000 AM154|| align=right|13,3|| align=right|3,210|| align=right|0,070|| align=right|10,64|| align=right|5,750||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92249)||2000 AN170|| align=right|13,3|| align=right|3,149|| align=right|0,074|| align=right|23,40|| align=right|5,588||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92250)||2000 AJ186|| align=right|14,1|| align=right|3,017|| align=right|0,087|| align=right|10,79|| align=right|5,239||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov